Раджаб Али Джалилов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1905 году в селении Кабадиан. Член ВКП(б) с 1930 года.

С 1924 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1924—1964 гг. — в РККА, в рабоче-крестьянской милиции, ответственный секретарь Курган-Тюбинского вилоятского комитета ЛКСМ Узбекистана, студент Коммунистического университета трудящихся Востока имени И. В. Сталина, секретарь Джиликульского районного комитета КП(б) Таджикистана, секретарь Шаартузского районного комитета КП(б) Таджикистана, 3-й секретарь ЦК КП(б) Таджикистана, в ЦК КП(б) Таджикистана, участник Великой Отечественной войны, начальник политотдела военного комиссарита Таджикской ССР, военный комиссар района города Душанбе, председатель Нурекского горисполкома.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го, 2-го и 3-го созывов, Верховного Совета Таджикской ССР 4-го созыва.

Умер после 1980 года.

Ссылки 
 Джалилов
 Джалилов

Председатели городских исполкомов Таджикской ССР
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 2-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 3-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Таджикской ССР
Секретари ЦК КП Таджикистана
Функционеры ВЛКСМ